

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 27, w tym 16 podstawowych
 Aleksandrówka – część miasta Ciechanów
 Aleksandrówka – część miasta Nowy Sącz
 Aleksandrówka – część miasta Rawa Mazowiecka
 Aleksandrówka – przysiółek wsi Luboszyce Małe w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno
 Aleksandrówka – część wsi Michałówka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Aleksandrówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Drelów
 Aleksandrówka – część wsi Romaszki w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rossosz
 Aleksandrówka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Sawin
 Aleksandrówka – część wsi Majdan Zahorodyński w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Aleksandrówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Batorz
 Aleksandrówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Aleksandrówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski
 Aleksandrówka – część wsi Urszulin w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin
 Aleksandrówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Żychlin
 Aleksandrówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Aleksandrówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży
 Aleksandrówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice
 Aleksandrówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dębe Wielkie
 Aleksandrówka – część wsi Wólka Smolana w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów
 Aleksandrówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Grębków
 Aleksandrówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna
 Aleksandrówka – kolonia w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Krynki
 Aleksandrówka – kolonia wsi Pierożki w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Szudziałowo
 Aleksandrówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki
 Aleksandrówka – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Przyrów
 Aleksandrówka – część wsi Orzechówka w   woj. świętokrzyskim w pow. kieleckim w gminie Bodzentyn
 Aleksandrówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło

Miejscowości na Ukrainie 
 Aleksandrówka (obwód kirowohradzki)
 Aleksandrówka (rejon korosteński)
 Aleksandrówka (rejon romanowski)
 Aleksandrówka (rejon rożyszczeński)
 Aleksandrówka (rejon tomaszpolski) – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie tomaszpolskim
 Aleksandrówka (rejon trościański)

Inne 
 Aleksandrówka – wieś o spornej przynależności państwowej (de iure Mołdawia, de facto Naddniestrze), w rejonie kamioneckim, nad Dniestrem
 Aleksandrówka – potok, dopływ Brzoskwinki

Zobacz też 

 Ołeksandriwka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

ru:Александровка